El Caracol kan syfta på:

Belize 

 Caracol (fornlämning), Cayo,

Mexiko 

 El Carasol, ort, Oaxaca, Santiago Ixtayutla, 
 El Caracol, Morelos, Yautepec, 
 El Caracol, Chiapas, 
 El Caracol, Tamaulipas, 
 El Caracol, delstaten Mexiko, Lerma, 
 El Caracol, Guanajuato, Pénjamo,